Церква святого Юрія — парафія і храм греко-католицької громади Пробіжнянського деканату Бучацької єпархії Української греко-католицької церкви в селі Шманьківчики Чортківського району Тернопільської області.

Історія церкви 
Греко-католицька громада здавна належала до парафії. Реєстрація релігійної громади УГКЦ с. Шманьківчики відбулася 24 липня 1991 року.

У 1992 році навесні розпочато будову каплиці і вже в травні, на День матері, її освятив о. Богдан Недільський.

18 березня 2012 року за ініціативи о. Івана Сеньківа освячено наріжний камінь і розпочато будівництво нового храму.. 

У 2014 році на Вербну неділю о. Роман Литвинів освятив хрест на церкві.

У 2018 році завершено будівництво храму. На храмовий празник 6 травня освячено храм. Чин освячення здійснив владика Бучацької єпархії Дмитро Григорак, ЧСВВ. 

При парафії діє братство «Апостольство молитви».

У селі є також богослужбова каплиця святого Юрія (1992).

Парохи

Див. також 
 Церква святого великомученика Юрія Переможця ПЦУ

Примітки

Джерела

Посилання 
 

Церкви Чортківського району
Шманьківчики
Шманьківчики
Релігія в Заводській селищній громаді